Але́ксандрос Катра́нис (; 4 мая 1998, Волос, Греция) — футболист, крайний защитник французского клуба «Мускрон» и молодёжной сборной Греции.

Карьера

Клубная 
Дебют воспитанника афинского «Атромитоса» за родную команду в Суперлиге Греции состоялся 25 сентября 2016 года в поединке с «Астерасом». Всего в турнире Катранис сыграл в 17 матчах и 30 апреля 2017 года отметился голевой передачей в матче с «Платаньясом». Также защитник принял участие в шести матчах Кубка Греции, где его команда дошла до 1/4 финала, уступив по сумме двух игр «Олимпиакосу».

7 августа 2017 года Катранис за €800 тыс. перешёл во французский «Сент-Этьен», подписав контракт на пять лет.

В сборной 
Защитник принимал участие в играх за юношеские сборные Греции, а 9 июня 2017 года дебютировал в молодёжной сборной страны, сыграв в товарищеском матче со сверстниками из Сербии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Сент-Этьена»
 Профиль на официальном сайте Ligue 1
 Профиль на сайте L'Équipe

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атромитос» Афины

Игроки ФК «Мускрон»